Разрушение — процесс, а также и следствие процесса нарушения целостности материала конструкции или ее элемента.

В общем употреблении 
 Разрушение — действие или процесс согласно значению глагола «разрушать», то есть повреждение чего-либо, превращение в развалины. Например, разрушение горных пород под действием воды и ветра.
 Разрушение — состояние или следствие процесса повреждения и повреждение чего-либо. Например, землетрясение вызвало значительные разрушения.

В технике и физике 
 Разрушение в механике () — зарождение и развитие в материале дефектов и (или) разделение объекта на части.
 Вязкое разрушение () — разрушение, что сопровождается развитием пластических деформаций в материале.
 Хрупкое разрушение () — разрушения без следов пластических деформаций в материале.
 Усталостное разрушение () — разрушение материала под действием повторно-переменных (часто циклических) напряжений.
 Коррозионное разрушение — разрушение, происходит за счет химических и электрохимических процессов и реакций.

См. также 
 Механика разрушения твёрдых тел
 Старение материалов
 Коррозия
 Коррупция
 Деструкция

Примечания

Источники 
 Механика разрушения и прочность материалов: справочное пособие: в 4-х т. / под ред. В. В. Панасюка. — : Наукова думка, 1988. — т. 1. — 488 с.; 1988. — т. 2. — 620 с.; 1988. — т. 3. — 436 с.; 1990. — т. 4. — 680 с.